Кампо Вирхен има више значења:

 Кампо Вирхен, Ел Парахе (Алтамирано), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кампо Вирхен (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику